Mordwinow ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Grigorjewitsch Mordwinow (1896–1964), russischer Architekt
 Michail Maximowitsch Mordwinow (* 1977), russischer Pianist
 Nikolai Semjonowitsch Mordwinow (1754–1845), russischer Admiral